Sjoerd de Vries (schaatser)
 Sjoerd de Vries (kunstschilder)
 Sjoerd de Vries (wielrenner)